«Су́мерки в Вальмо́нте» () — американский мистический телесериал, премьера которого состоялась 21 сентября 2009 года на телеканале MTV. Шесть недель подряд два эпизода длиной две с половиной минуты каждый выходили по вторникам перед реалити-шоу «Голливудские холмы» и после проекта «Город». Заключительные 23 эпизода 35-серийного сериала стали доступны для онлайн-просмотра на MTV.com и V CAST Video от Verizon Wireless, как и фото материалы. В России сериал шел по MTV с 14 августа по 30 октября 2010 года. Шоу содержит музыку ирландской рок-группы «Fight Like Apes».

Сюжет 
Мэгги Грэйсен должна опознать тело своего сгоревшего брата. Она не может поверить, что её брат мертв и решает провести собственное расследование. Она берет имя Софи Филдс и поступает в университет Вальмонт, эксклюзивный и закрытый колледж в Массачусетсе, где её брат учился прежде чем таинственно исчезнуть. Она проникает все глубже в тайны колледжа и выясняет, что многие из студентов на самом деле являются вампирами...

В ролях 
 Кристен Хагер — Мэгги Грэйсен / Софи Филдс
 Эрик Бальфур — Эрик Грэйсен
 Никки Блонски — Поппи
 Джессика Паркер Кеннеди — Беатрис
 Диллон Кейси — Себастьян

Эпизоды

Релиз DVD 
Полный сезон был выпущен в Великобритании 1 ноября 2010 года на двух DVD дисках.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2009 году
Телесериалы на английском языке
Мистические телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы о вампирах
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телевизионные мини-сериалы 2009 года